Це́рковь Соше́ствия Свято́го Ду́ха — православная церковь в городе Каргополь Архангельской области.

История 
Полуразрушен и заброшен. В храме была чудотворная икона — резной образ свт. Николая Можайского.

Литература 
 Каргополье. Художественные сокровища. Альбом. Автор-составитель Г. П. Дурасов. М.Советская Россия. 1984

Примечания

Ссылки 
 Церковь на Викимапии

Сошествия Святого Духа
Каргополь